Де́цим Ю́ний Сила́н () — имя нескольких римских политиков:

 Децим Юний Силан — сенатор и знаток финикийского языка, переводчик;
 Децим Юний Силан — наместник Македонии 141 года до н. э., приёмный сын предыдущего;
 Децим Юний Силан — консул 62 года до н. э., занимавший не позже 67 года до н. э. претуру. Шурин Катона Младшего и свояк Лукулла;
 Децим Юний Силан — член одной из жреческих коллегий Римской империи.